Коджалар

Ойконим в Крыму

 Коджалар — название до 1948 года села Королёво в Ленинском районе;
 Коджалар Татарский — название до 1948 года исчезнувшего села Долинная в Ленинском районе;
 Коджалар — исчезнувшее селение в Нижнегорском районе.